Ruohokarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruohokarit (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Ruohokarit (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Ruohokarit (ö i Egentliga Finland), Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar